Adamuszek ist der Familienname folgender Personen:

 Michał Adamuszek (* 1986), polnischer Handballspieler
 Witold Adamuszek (* 1916), polnischer Politiker